Шкулёв Медиа Холдинг — российская медиакомпания. Одна из крупнейших в стране.

История
С начала 2012 года подразделение начало активно приобретать городские порталы в регионах России. Сервисы портала покрывают все базовые потребности пользователей. В результате медиахолдинг стал крупным игроком регионального интернет-рынка, постепенно расширяя свою сеть городских интернет-порталов — в частности, за счёт приобретения челябинской сети городских сайтов «Rugion» и новосибирской сети «Независимые городские сайты». В число порталов входят E1.ru (Екатеринбург), NGS.ru (Новосибирск), NGS24.ru (Красноярск), NGS55.ru (Омск), NN.ru (Нижний Новгород), 29.ru (Архангельск), 45.ru (Курган), 59.ru (Пермь), 63.ru (Самара), 72.ru (Тюмень), 74.ru (Челябинск), 76.ru (Ярославль), 93.ru (Краснодар), 161.ru (Ростов-на-Дону), UFA1.ru (Уфа), V1.ru (Волгоград) и другие региональные сайты.

С 2019 года «Сеть городских порталов» объединила рекламные возможности с сайтом «Фонтанка.ру», мажоритарным акционером которого в декабре 2018 года стал В. М. Шкулев.

Суммарная аудитория проектов «Hearst Shkulev Digital» в России по данным «TNS Web Index» за май-октябрь 2013 года составляла 11,7 млн чел.

В Марте 2020 главой цифрового бизнеса была назначена Елена Шкулёва, ранее занимавшая должность директора Woman.ru и Marie Claire.

10 марта 2022 года Виктор Шкулёв проинформировал, что партнер бизнеса – американская компания Hearst – уходит с российского рынка. У группы компаний остается один собственник – Виктор Шкулёв. Компания продолжит работу под общим брендом Shkulev Media Holding.

В конце марта 2022 года холдинг запустил сайт о Москве MSK1.RU, который вошел в состав Городских порталов Shkulev Media Holding .

10 февраля 2023 года Shkulev Media Holding запустил два проекта theGirl.ru и myDecor.ru.

Структура
Состоит из группы цифровых тематических проектов, федеральной сети городских порталов и журнальных активов.  

Компании, входящие в структуру Shkulev Media Holding, управляют сайтами Woman.ru, Wday.ru, StarHit.ru, theGirl.ru, myDecor.ru, Maximonline.ru, MarieClaire.ru, Psychologies.ru, Parents.ru, VokrugSveta.ru, DoctorPiter.ru  и связанными с ними соцсетями. Холдинг выпускает журналы Marie Claire, Psychologies, «Вокруг Света» и «Антенна-Телесемь», осуществляет услуги по продажам рекламы, управлению цифровыми медиа, маркетингу, связям с общественностью и другим направлениям.

Президентом компании является В. М. Шкулёв.

Деятельность 
Шкулёв Медиа Холдинг имеет 49 региональных подразделений в России.

Структуры компании осуществляют размещение рекламы в печатных и интернет-проектах холдинга. Ежемесячная аудитория последних составляет более 143 млн читателей и пользователей.

Холдинг занимается поддержкой интернет-сайтов Woman.ru, Wday.ru, Starhit.ru, MarieClaire.ru, theGirl.ru, myDecor.ru, Parents.ru, Psychologies.ru, MaximOnline.ru, Vokrugsveta.ru, а также разработкой мобильных приложений и цифровых изданий.

Примечания

Ссылки 
 

Медиакомпании России